Железнодорожный сельсовет

Алтайский край 
 Железнодорожный сельсовет Панкрушихинского района

Башкортостан 
 Железнодорожный сельсовет Белорецкого района

Вологодская область 
 Железнодорожный сельсовет Шекснинского района

Красноярский край 
 Железнодорожный сельсовет Енисейского района

Курганская область 
 Железнодорожный сельсовет Кетовского района